El término Monte Walsh puede refierirse a:

 El Parque Nacional Monte Walsh.
 La serie de televisión Monte Walsh.
 La obra cinematográfica Monte Walsh, de género western, con Lee Marvin, Jeanne Moreau y Jack Palance.